4-я армия — наименование армии в вооружённых силах различных государств:

 Четвертая армия (Великобритания).
 4-я армия (2-го формирования).
 4-я армия (Германская империя).
 4-я армия (вермахт).
 4-я армия (Италия).
 4-я армия (Османская империя).
 4-я армия (РККА).
 4-я армия (Российская империя).
 4-я армия (Румыния).
 4-я армия (СССР).
 4-я гвардейская армия.
 4-я ударная армия.
 4-я армия (Япония).
 Новая 4-я армия.

4-я воздушная армия 
 4-я армия ВВС и ПВО.
 4-я воздушная армия (СССР).
 4-я отдельная армия ПВО.

4-я танковая армия 
 4-я гвардейская механизированная армия.
 4-я гвардейская танковая армия.
 4-я танковая армия (вермахт).
 4-я танковая армия (СССР).